Вулиця Жданова — проїзд у місті Сміла Черкаської області. З'єднує собою вулиці Графську та Орлова. Проходить паралельно вул. Михайла Максимовича. Названа на честь секретаря ВКП(б) з ідеології А. Жданова.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 c.

Вулиці Сміли, названі на честь людей